Николай Пятницкий:
 Пятницкий, Николай Алексеевич (1884—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Пятницкий, Николай Владимирович (1893—1962) — участник Белого движения на Юге России, полковник, военный публицист.
 Пятницкий, Николай Константинович (1873—?) — русский инженер, автор проекта Одесского фуникулёра, построенного в 1902 году. 
 Пятницкий, Николай Петрович (1900—1974) — советский медик, профессор Кубанского медицинского инстутута.